Kusber ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Kusber (1907–1987), deutsche Widerstandskämpferin
 Jochen Kusber (1928–2020), deutscher Maler und Holzschneider in Rastede
 Jan Kusber (* 1966), deutscher Historiker und Hochschullehrer